Sun Valley ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 Sun Valley (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Sun Valley (Alabama)
 Sun Valley (Arizona)
 Sun Valley (Florida)
 Sun Valley (Idaho)
 Sun Valley (Los Angeles)
 Sun Valley (Nevada)
 Sun Valley (New Mexico)
 Sun Valley (Pennsylvania)
 Sun Valley (Texas)
 Sun Valley (West Virginia)

Siehe auch
 Sun Valley Lake